Rhinella — género de sapos cuja designação popular de alguns dos seus membros é "sapo-cururu"

Entre as espécies conhecidas por esse nome estão:

 Duttaphrynus melanostictus - espécie encontrada no sudeste asiático e ao noroeste da Oceania, que ameaça a biodiversidade de Madagáscar.

 Rhinella marina - espécie encontrada desde o México ao Norte do Brasil, sendo introduzida na Ásia e na Oceania.
 Rhinella diptycha - espécie encontrada do Nordeste do Brasil a Argentina.
 Rhinella icterica - espécie encontrada do Centro-Oeste ao Sul do Brasil.

Desambiguações de animais